RC son las siglas de:
 Run commands es un intérprete de órdenes para la Versión 10 de Unix y Plan 9.
 Radiocontrol es la técnica que permite controlar un objeto a distancia y de manera inalámbrica mediante una emisora de control remoto.
 Circuito RC, circuito formado por la combinación (en serie o en paralelo) de un resistor (R) y un condensador eléctrico (C; llamado erróneamente "capacitor" debido al anglicismo capacitor).
 Relación de Compresión:
 Relación de compresión (motores) en un motor de combustión interna;
 Relación de compresión (informática) de información digital;
 Relación de compresión (refrigeración) en compresores de refrigeración.
 Release Candidate, utilizado en las fases del desarrollo de software para designar la "versión candidata a definitiva" de determinado software.
 Responsabilidad Civil es la obligación, que recae sobre una persona, de cumplir su obligación o de reparar el daño que ha causado a otra.
 RC, personaje de las películas Toy Story, Toy Story 2 y Toy Story 4.
Rodrigo Chávez, presentador y actor de televisión peruano.
 Rosario Central, el Club Atlético Rosario Central, es una institución deportiva en la ciudad de Rosario, Argentina.

Siglas